Brandon Duhaime (né le  à Coral Springs dans l'État de la Floride aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Warriors de West Kelowna || LHCB ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Centennials de Merritt || LHCB ||53 ||6 ||19 ||25 ||43 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| rowspan=2 | 2015-2016 || Steel de Chicago || USHL ||39 ||10 ||22 ||32 ||97 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Storm de Tri-City || USHL ||18 ||5 ||5 ||10 ||46 ||11 ||4 ||4 ||8 ||24
|-
| 2016-2017 || Providence College || HE ||35 ||4 ||8 ||12 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Providence College || HE ||40 ||7 ||19 ||26 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Providence College || HE ||42 ||11 ||23 ||34 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Wild de l'Iowa || LAH ||63 ||6 ||14 ||20 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Wild de l'Iowa || LAH || 24 || 6 || 3 || 9 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Wild du Minnesota || LNH || 80 || 6 || 11 || 17 || 122 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2

Références 

Naissance en mai 1997
Naissance à Coral Springs
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur de hockey sur glace des Friars de Providence
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota